Шти́глер () — немецкая фамилия.

Известные носители фамилии 
 Штиглер, Александер фон (1857—1916) — прусский политик.
 Штиглер, Анна (1881—1963) — немецкий политик.
 Штиглер, Йозеф (род. 1937) — австрийский горнолыжник.
 Штиглер, Карл (1876—1932) — австрийский валторнист и музыкальный педагог.